Ябедино — деревня в городском округе Истра Московской области России, до 2017 года — деревня сельского поселения Лучинское Истринского района. Население —  чел. (). В деревне 5 улиц, зарегистрировано садоводческое товарищество (СНТ) и два некоммерческих партнёрства.

Ябедино расположено у южной стороны Волоколамского шоссе, вдоль левого берега реки Малой Истры, примерно в 6 км на юго-запад от Истры, высота над уровнем моря — 165 м. Менее, чем в 1 км, — железнодорожная платформа Рижского направления Московской железной дороги Чеховская, ближайшие населённые пункты — примыкающая с востока Шёлковая Гора, за ней Лучинское, на севере — Первомайский и Слабошеино.

Население

Примечания

Ссылки 
 Лучинское сельское поселение
 Ябедино на карте

Населённые пункты городского округа Истра